

Architettura 
 Iseo – nome generico dei templi dedicati a Iside
 Iseo Campense o Tempio di Iside al Campo Marzio – santuario di Roma antica
 Rifugio Baita Iseo – rifugio situato nel comune italiano di Ono San Pietro

Geografia

Italia 
 Iseo – comune nella provincia di Brescia (Lombardia)
 Lago d'Iseo – lago nelle province di Bergamo e di Brescia (Lombardia)

Svizzera 
 Iseo – ex comune ora frazione di Bioggio, comune nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Iseo (420 a.C. circa-340 a.C. circa) – oratore e logografo ateniese

Altro 
 I.S.E.O. – scuola estiva di studi economici fondata da Franco Modigliani
 Premio Iseo – concorso di pittura

Altri progetti